Агнеш Савай була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Анабель Медіна Гаррігес.

Єлена Янкович виграла титул, перемігши у фіналі Світлану Кузнецову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 

| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= К Возняцкі 
| RD1-score16-1=63
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Є Янкович 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= А Возняк 
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Танасугарн 
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Д Гантухова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=7
| RD2-seed05=5
| RD2-team05= В Звонарьова 
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ф Ск'явоне 
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Савай 
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=

Нижня половина

Посилання 
Tournament Draws

2008
China Open